Sitor steht für:
 Citou, eine französische Gemeinde im Département Aude
 SITOR, Simplex Teletype Over Radio, ein Funkfernschreibverfahren im Seefunkdienst